Соревнования по Настольным играм на Азиатских играх вошли в программу Летних игр 2006 и 2010 годов и включали в себя три вида спорта - шахматы, го и сянци.

Шахматы 

Соревнования

Спортсмены

Медалисты
Мужские индивидуальные соревнования
 Рапид: 2006—2010

Мужские командные соревнования
 2010

Женские индивидуальные соревнования
 Рапид: 2006—2010

Женские командные соревнования
 2010

Смешанные командные соревнования
 2006

Го 

Соревнования

Спортсмены

Медалисты
Мужские командные соревнования
 2010

Женские командные соревнования
 2010

Парные соревнования
 2010

Сянци 

Соревнования

Спортсмены

Медалисты
Мужские соревнования
 2010

Женские соревнования
 2010

Бридж 

Соревнования

Спортсмены

Медалисты
Мужские соревнования
 Мужские пары

 Мужские команды

Женские соревнования
 Женские пары

Смешанные соревнования
 Смешанные пары

 Смешанные команды

 Супер-смешанные команды

Примечания

Ссылки 
 
 Ocasia

Виды спорта на летних Азиатских играх